Воловик — многозначное понятие:

 Воловик — род растений семейства Бурачниковые.

Фамилия 
Украинская фамилия, означающая, по основной версии, «погонщик волов».

Известные носители:
 Воловик, Алексей Олегович (род. 1992) — российский футболист.
 Воловик, Александр Борисович (28 ноября 1910, г. Новгород-Северский Черниговской губернии — 25 ноября 1987, Ленинград) — инженер-мостостроитель.
 Воловик, Александр Игоревич (род. 1985) — украинский футболист.
 Воловик, Анатолий Афанасьевич (1929—1999) — советский архитектор.
 Воловик, Аркадий Борисович (1892—1980) — советский врач-педиатр, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней ЛПМИ.
 Воловик, Василий Семёнович (1928—2012) — Герой Социалистического Труда, энергетик.
 Воловик, Владимир Иванович (род. 1941) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Воловик, Георгий Георгиевич (1909—1983) — советский писатель, поэт и драматург.
 Воловик, Григорий Ефимович (род. 1946) — российский физик-теоретик.
 Воловик, Кирилл Александрович (1979) — украинский самбист и дзюдоист.
 Воловик, Лазарь Осипович (1902—1977) — живописец.
 Воловик, Михаил Яковлевич (1917—1994) — русский поэт, писатель и переводчик, историограф, авиационный инженер, педагог.
 Воловик, Юрий Иванович (род. 1993) — белорусский футболист.

См. также 
 Воловики
 Воловиков
 Волово
 Волович

Примечания